Miletos, Oudgrieks: Μίλητος, was een koning in de Griekse mythologie. Hij was volgens de overlevering de stichter van de Ionische stad Milete in Karië vlak bij de Grote Meander, aan de kust van Anatolië, het huidige Turkije.

Miletos in de mythologie 
Over de afkomst en het levensverhaal van Miletos bestaan verschillende mythen:
 Volgens een mythe was Miletos een zoon van Apollo en de Kretenzische prinses Aria, dochter van Cleochos van Kreta. Hij wordt daarom ook wel aangeduid als Miletos van Aria.
 Volgens deze bron wilden Minos en zijn broer Sarpedon beiden een pederastische relatie met Miletos. Toen Miletos een voorkeur toonde voor Sarpedon, werd deze door zijn broer van Kreta verbannen en nam Miletos de wijk naar Karië, waar hij de stad Milete stichtte.
  Volgens een andere mythe was Miletos een zoon van Apollo en Acacallis, dochter van de Kretenzische Koning Minos.
 Volgens deze overlevering werd Acacallis de geliefde van Apollo. Ze werd zwanger, maar was bang dat haar vader de jonge  van Miletos iets zou aandoen, dus legde ze hem te vondeling. Apollo liet zijn zoon door een wolvin zogen en grootbrengen door herders. De jonge Miletos groeide op tot een knappe en sterke jongeman en trok de aandacht van zijn grootvader Minos, die pederastie met hem wil. Miletos verliet om aan Minos begeerte te ontsnappen Kreta en vestigde zich op de kust van Klein-Azië, waar hij de stad Milete stichtte. Zijn moeder Acacallis werd voor straf door Minos naar Libië verbannen.
 Miletos was volgens een derde mythe een zoon van Apollo en Deione
 Ovidius heeft voor deze mythe gekozen. Koning Minos vreesde toen hij op leeftijd kwam, dat Miletos een gooi naar de troon zou doen, maar durfde Miletosde niet te verbannen. Miletos koos eieren voor zijn geld, besloot toch te vluchten en scheepte zich in naar de kust van Klein-Azië om een nieuwe stad te stichten.

Er worden in de Griekse mythologie verschillende vrouwen genoemd, die de echtgenote van Miletos hadden kunnen zijn.
 Cyaneë of Kyanea, dochter van de riviergod Meander
 met Tragasia, dochter van Celeanus, of met
 Eidothea of Idothea, dochter van Koning Eurytos van Karië
en ook over de ongelukkige liefde tussen Miletos' tweelingzoon en -dochter Byblis en Kaunos bestaan er verschillende verhalen.

Stamboom 

Griekse halfgod
Koning in de Griekse mythologie